Evian puede referirse a:
 Evian Marca de agua Francesa de la compañía Danone.
 La Conferencia de Evian Reunión celebrada en Francia para resolver el problema de los refugiados Judíos antes de la Segunda Guerra Mundial.
 Los Acuerdos de Evian, son el resultado de negociaciones entre los representantes de Francia y los del Gobierno Provisional de la República Argelina.
 Évian-les-Bains es una comuna y población de Francia.
Évian Thonon Gaillard FC es un equipo de fútbol francés, originario de la localidad de Évian-les-Bains.
 X-Evian es una distribución Linux ejecutable desde un medio extraíble basada en Debian.